Ка́пань — деревня в Одинцовском городском округе Московской области России. Находится в западной части округа, рядом с восточной границей Рузского городского округа, на Можайском шоссе, на берегу реки Капанки, по расположению на которой и получила название.

В писцовой книге XVI века упоминается как деревня Копань, в источниках XVIII—XIX веков — Капонь, Капань.

В XIX веке также носила название Кузминка. В 1852 году с 14 дворами находилась в совместном владении титулярного советника В. Г. Высоцкого и надворного советника И. П. Андреева. Население составляло 52 мужчины и 73 женщины. В 1890 году деревня Кузминка объявлена центром Капонской волости Верейского уезда, в ней располагались волостное правление, квартира полицейского урядника и усадьба верейского мещанина Ивана Сергеевича Кудрявцева. В 1926 году в деревне проживало 112 человек (62 мужчины и 50 женщин).

С 2006 по 2017 год входила в состав городского поселения Кубинка Одинцовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Одинцовского городского округа